The Getaway může být:

 The Getaway (román), román Jima Thompsona z roku 1958
 The Getaway (film, 1941), film z roku 1941, remake krimi filmu Public Hero No. 1 z roku 1935
 Útěk (film, 1972) (v originále The Getaway), filmová adaptace románu Jima Thompsona z roku 1972
 Útěk do Mexika (v originále The Getaway), filmová adaptace románu Jima Thompsona z roku 1994
 Závod s časem (film, 2013) (v originále Getaway), film z roku 2013
 The Getaway (album), album skupiny Red Hot Chili Peppers